Robert Devereux kan syfta på:

 Robert Devereux, 2:e earl av Essex, Elisabet I av Englands gunstling
 Robert Devereux, 3:e earl av Essex, son till 1.

Se även
 Roberto Devereux – en opera